

Стронг-Сіті — місто, штат Канзас
 Стронг-Сіті — місто, штат Оклахома